Bettelgraben ist ein Gewässername:

 Bettelgraben (Altvils), rechter Zufluss der Altvils (zur Vils bei Rengersdorf) nach Aufhausen, Markt Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Bettelgraben, Unterlaufname des ehemaligen Bachgrabens, linker Zufluss des Rheins in Basel, Kanton Basel
 Bettelgraben (Drauchenbach), linker Zufluss des Drauchenbachs bei Patzen, Gemeinde Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Bettelgraben (Endinger Kanal), rechter Zufluss des Endinger Kanals (zum Waldbach, zur Schutter) bei Langhurst, Gemeinde Schutterwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Bettelgraben (Waldangelbach), linker Zufluss des Waldangelbachs am Ortsanfang von Waldangelloch, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bettelbach